Села:
 Андрусівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Андрусівка — Харківська область, Богодухівський район

 Андрусівка — колишня назва Великої Андрусівки. Кіровоградська область, Світловодський район
 Андрусівка — колишня назва Малої Андрусівки (затоплене Кременчуцьким водосховищем). Кіровоградська область, Новогеоргіївський район